Niemcy:
 Dolgen – dzielnica Sehnde
 Dolgen am See – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock